Spongosorites är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Spongosorites i familjen Halichondriidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Halichondridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Spongosorites